Druga hrvatska nogometna liga 1996./1997. bila je šesto izdanje Druge HNL. Tada je i zadnji put predstavljala treći stupanj natjecanja u Hrvatskoj. Liga je bila podijeljena na 5 skupina: Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad. Budući da je iduće sezone ukinuta Prva B HNL, nitko se nije kvalificirao u viši stupanj natjecanja.

Istok

Ljestvica

Jug

Ljestvica

Sjever

Ljestvica

Središte

Ljestvica

Zapad

Ljestvica

Poveznice 
 1. A HNL 1996./97.
 1. B HNL 1996./97.
 3. HNL 1996./97.
 5. rang HNL-a 1996./97.
 6. rang HNL-a 1996./97.
 7. rang HNL-a 1996./97.
 8. rang HNL-a 1996./97.
 Hrvatski nogometni kup 1996./97.

Izvori 
RSSSF: Croatia 1996./97.
 Franjo Novak, Zvonko Gerić-Mišo: NK Podravina Ludbreg 1919-2009, Ludbreg, 2011.

1996./1997.
 2